Lodge hace referencia a:
Lodge,  pueblo ubicado en el condado de Colleton en el estado estadounidense de Carolina del Sur.
Deborah Jean Lodge, micóloga estadounidense.
David Lodge, escritor británico.
Oliver Joseph Lodge, físico y escritor británico.
Lodge de safari: una instalación turística que sirve de alojamiento para safaris en las zonas sur y oeste de África.